Filips (Dillenburg, 1 december 1566 - Rijnberk 3 september 1595), graaf van Nassau, Katzenelnbogen, Vianden en Dietz, was tijdens de Tachtigjarige Oorlog militair in Nederlandse dienst.

Filips was een zoon van Jan VI van Nassau-Dillenburg en Elisabeth van Leuchtenberg. Hij studeerde samen met zijn broer Willem Lodewijk en zijn neef Maurits in Heidelberg, en daarna ook samen met zijn neef Maurits in Leiden. Vervolgens verbleef hij enige tijd in het gevolg van zijn oom Willem van Oranje die hem "Flipchen" noemde. Hierna nam hij dienst in het Staatse leger en werd in 1585 kolonel van de infanterie en slotvoogd van Loevestein.

In 1586-1587 was Filips gouverneur van Gorinchem, waarna hij in 1591, na het Beleg van Nijmegen, gouverneur van Nijmegen werd. Vanuit Nijmegen zette Filips ook een veldtocht op naar Luxemburg, waar hij de Spaanse vijand bezig hield. In 1594 was hij betrokken bij de Reductie van Groningen. Vervolgens nam hij op 2 september 1595 als commandant van ruim 500 ruiters deel aan de Slag bij de Lippe, samen met zijn broers Lodewijk Gunther en Ernst Casimir. Tijdens de strijd raakte Filips zwaargewond. De volgende dag overleed hij. Op 22 oktober werd hij begraven in de Sint-Eusebiuskerk in Arnhem.

Huis Nassau-Dillenburg (II)
Nassau-, Filips
Nassau-, Filips
Nassau-, Filips